El título Las novias de Travolta puede referirse a:

 Las novias de Travolta, obra de teatro de Andrés Tulipano.
 Las novias de Travolta, serie televisiva uruguaya de televisión, basada en la obra teatral anterior.